Кубок Азії 1978 — футбольний турнір серед азійських збірних. Шостий за ліком Кубок Азії. Фінальний етап проходив у Ірані з 3 по 13 червня 1976 року. Кубок завоювали господарі, збірна Ірану, для якої це став третій трофей поспіль.

Кваліфікація 
  кваліфікувався як господар та переможець попереднього кубку.

Окрім нього кваліфікувалися:
 
 
 
  — відмовилася від подальшої участі в турнірі.
 
  — відмовилася від подальшої участі в турнірі.
  — відмовилася від подальшої участі в турнірі.

Стадіони

Фінальний турнір

Група А

Група B

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Переможець

Бомбардири 

3 голи

  Голам Хоссейн Мазлумі

  Нассер Нураї

  Фаті Каміл

2 голи

  Аліреза Азізі

  Аліреза Хоршіді

  Хассан Рошан

1 гол

  Хі Джіа
  Ванг Джілян
  Алі Парвін
  Сабах Абдул-Жаліл

  Фалах Хассан
  Кадім Ваал
  Абдулазіз аль-Анбері

  Файсал аль-Дахіл
  Фарук Ібрагім
  Мохтар Дахарі

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Статистика Кубку Азії 1976 на RSSSF  

Кубок Азії з футболу 1976
Футбольні змагання в Ірані
Червень 1976